MARF1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 742 амінокислот, а молекулярна маса — 192 859.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, мейоз, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки